Japanse klimop kan verwijzen naar de planten:

Oosterse wingerd (Parthenocissus tricuspidata)
Chinese klimop (Cardamine lyrata)